Пристань со львами — название трёх пристаней в Санкт-Петербурге.
 Пристань со львами (малая Нева) — спуск к малой Неве у Пушкинского дома.
 Пристань со львами или пристань со львами на адмиралтейской набережной — неофициальное название Дворцовой пристани.
 Пристань со львами или пристань со львами на Елагином острове — неофициальное название пристани Елагина дворца.

См. также 
 Спуск со львами